Кристина Хендрикс (; Ноксвил, 3. мај 1975) америчка је глумица. Најпознатија је по улози Џоун Холовеј у ТВ серији Људи са Менхетна која јој је донела шест номинација за награду Еми.

Филмографија 

|-
|2007.|| Кухиња ||-{La Cucina}-||Лили||
|-
|2007.|| Јужно од Пикоа ||-{South of Pico}-||Анџела||
|-
|2010.|| Леони||-{Leonie}-||Кетрин||
|-
|2010.|| Живот као такав ||-{Life as We Know It}-||Борден||
|-
|2011.|| Породично стабло||-{The Family Tree}-||Алисија||
|-
|2011.|| Ол-Стар Супермен ||-{Prestige}-||Лоис Лејн/Супержена (глас)||
|-
|2011.|| На дистанци ||-{Detachment}-||Сара Медисон||
|-
|2011.|| Возач ||-{Drive}-||Бланш||
|-
|2011.|| Не знам како јој успева ||-{I Don't Know How She Does It}-||Алисон||
|-
|2011.|| Џинџер и Роза ||-{Ginger & Rosa}-||Натали||
|-
|2012.|| Ударен громом ||-{Struck By Lightning}-||Ејприл||
|-
|2013.|| На Кукурику брду ||-{From Up on Poppy Hill}-||др Мики Хокуто (глас)||енглеска синхронизација
|-
|2014.|| Изгубљена река ||-{Lost River}-||Били||
|-
|2014.|| Звончица и вила гусарка ||-{The Pirate Fairy}-||Зарина (глас)||
|-
|2014.|| Богу из ногу ||-{God's Pocket}-||Џини Скарпатио||
|-
|2015.|| Мрачна места ||-{Dark Places}-||Пети Деј||
|-
|2016.|| Зулендер 2 ||-{Zoolander 2}-|| заводница || камео
|-
|2016.|| Неонски демон ||-{The Neon Demon}-|| Џен ||
|-
|2016.|| Туча ||-{Fist Fight}-|| ||
|-
|2016.|| Неваљали Деда Мраз 2 ||-{Bad Santa 2}-|| Дајана Хастингс ||
|-
|2017.|| Уклета кућа ||-{Crooked House}-|| Бренда Леонидис ||
|-
|2017.|| Потерсвил ||-{Pottersville}-|| Кони Григер ||
|-
|2018.|| Странци 2: Плен у ноћи ||-{The Strangers: Prey at Night}-|| Синди ||
|-
|2018.|| Тегла за слаткише ||-{Candy Jar}-|| Ејми Скинер ||
|-
|2018.|| Жена у пламену  ||-{The Burning Woman}-||  ||
|-
|2019.|| Прича о играчкама 4 ||-{Toy Story 4}-|| Габи Габи ||глас
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
|2000.|| Ејнџел||-{Angel}-||конобарица|| Епизода -{The Prodigal}-
|-
|2000–2001|| Просјаци и избирљивци||-{Beggars and Choosers}-||Кели Крејмер||19 епизода
|-
|2002.|| Ургентни центар ||-{ER}-||Џојс Вестлејк||4 епизоде
|-
|2002.|| Судница ||-{The Court}-||Бетси Тајлер||6 епизода
|-
|2002–2003|| Свемирски брод Свитац ||-{Firefly}-||Сафрон/Бриџет/Јоланда||2 епизоде
|-
|2003.||Златно време ||-{The Big Time}-||Одри Драмонд||ТВ филм
|-
|2003.||Тачка глади ||-{Hunger Point}-||Френи Хантер||ТВ филм
|-
|2004–2005|| Кевин Хил ||-{Kevin Hill}-||Николет Реј||22 епизоде
|-
|2005.|| Злочини из прошлости||-{Cold Case}-||Естер Дејвис|| Епизода: -{Colors}-
|-
|2006.|| Лас Вегас ||-{Las Vegas}-||Кони|| Епизода: -{Chaos Theory}-
|-
|2006.|| Без трага ||-{Without a Trace}-||Рејчел Гибсон|| Епизода: -{Check Your Head}-
|-
|2007–2015|| Људи са Менхетна||-{Mad Men}-||Џоун Холовеј (Харис)|| 89 епизодаНаграда Удружења глумаца за најбољу глумачку поставу у драмској серији (2008, 2009)номинација - Награда Еми за најбољу споредну глумицу у драмској серији (2010-2015)номинација - Награда Удружења глумаца за најбољу глумачку поставу у драмској серији (2010, 2011)
|-
|2011.|| Тело је доказ||-{Body of Proof}-||Карен Арчер|| Епизода: -{Dead Man Walking}-
|-
|2011.|| Амерички тата||-{American Dad!}-||Најдерн (глас)||Епизода: -{Gorillas in the Mist}-
|-
|2015–2016|| Другачија времена||-{Another Period}-|| Чер ||10 епизода
|-
|2015.|| Рик и Морти||-{Rick and Morty}-||Јединство (глас) ||Епизода: -{Auto Erotic Assimilation}-
|-
|2016.|| Хап и Ленард||-{Hap and Leonard}-||Труди ||6 епизода
|-
|2016.|| Лимена звезда||-{Tin Star}-||Елизабет Бредшо ||9 епизода
|-
|2018.|| Роботско пиле||-{Robot Chicken}-||различити ликови || Епизода: -{Ext. Forest - Day}-
|-
|2018–2021|| Добре девојке||-{Good Girls}-||Бет Боланд ||главна улога
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Америчке глумице
Секс-симболи
Биографије живих особа